Тијера Азул има више значења:

 Тијера Азул (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Азул (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијера Азул, Баранка Тијера Азул (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Азул (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Азул (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Азул (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Азул (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Азул (Сантијаго Нујо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику